Суло́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 65 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сулор на сайті французького Національного інституту географії
 Сулор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сулор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сулор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сулор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь